La Lliga ACB, que des de la temporada 2011-2012 s'anomena Lliga Endesa per motius de patrocini, és la principal lliga de bàsquet professional espanyola. L'organitza lAsociación de Clubs de Baloncesto (ACB) des de la temporada 1983-1984, substituint la Federació Espanyola de Basquetbol, que fins llavors havia organitzat la Lliga espanyola de bàsquet.

 Format de la competició 
La Lliga ACB està formada per 18 equips, La temporada 2016-17 hi participaren 17 equips per la renúncia a la seva plaça del San Sebastián Gipuzkoa Basket Club. que competeixen en una primera fase o fase regular en una lliga en la qual cada equip s'enfronta dues vegades a tota la resta (una vegada com a local i una altra com a visitant).

Els set equips que lideren la classificació després de la primera volta, més un equip ACB amfitrió de la ciutat on se celebri el torneig si n'hi ha, s'enfronten a la Copa del Rei que es disputa a partit únic (set partits: quarts de final, semifinals i final) jugats en una mateixa seu, que concentra l'espectacle i la disputa d'un esdeveniment en un únic cap de setmana entre els millors equips, el que dona espectacularitat i emoció a aquesta competició. L'equip guanyador s'emporta el trofeu que duu el mateix nom. La Copa és una excel·lent ocasió per a veure el millor del bàsquet espanyol de clubs.

Al final de la fase regular, els vuit primers classificats s'enfronten als play offs'''''. S'aparellen aquests vuit equips d'acord amb la seva classificació a la fase regular i disputen unes eliminatòries. Els quarts de final es fan al millor de tres partits, i les semifinals i la final es fan al millor de cinc. Els primers classificats tenen avantatge de camp i els emparellaments es fan afavorint la classificació prèvia, és a dir el primer juga amb el vuitè, el segon amb el setè el tercer amb el sisè i el quart amb el cinquè. El guanyador de la final d'aquestes eliminatòries és proclamat campió de la Lliga ACB.

Els dos grans dominadors de la Lliga ACB des de la seva fundació han estat el FC Barcelona que s'ha proclamat campió en 15 ocasions i el Real Madrid CF que ho ha fet en 11.

Des de la creació de la lliga ACB, només cinc clubs han disputat totes les edicions de la competició: el FC Barcelona, el Real Madrid CF, el Joventut de Badalona, el CB Estudiantes de Madrid i el Saski Baskonia de Vitòria.

L'ACB va ser una de les associacions impulsores i fundadores de la Unió de Lligues Europees de Basquetbol (ULEB) el 1991, que impulsaria uns anys després la creació de l'Eurolliga i la Copa de la ULEB, competicions independents de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA).

El president de l'ACB és el català Eduard Portela que, a la vegada, presideix la ULEB des de 1998.

Equips participants

Participants temporada 2021–2022

Des del 1957 fins al 2009

Historial

Lliga Nacional (1957-1983)

Lliga ACB (1984-actualitat) 

Notes:
 L'edició 2019/20 es va disputar amb un format de competició reduït com a conseqüència de la Pandèmia per coronavirus de 2019-2020.

Palmarès

Història de la Lliga Nacional (1956-1983)

Història de la Lliga ACB (des de 1983) 

VF = Vuitens de final / QF = Quarts de final / SF = semifinalestes / SC = subcampió / C = Campió / d = descens / p =permanència / a1 = grup a1 següent temporada / a2 = idem a2 / dp = ocupa lloc de descens pero permaneix gràcies a tercers, per dissolució o per no abonar el canon / aX, bX lloc ocupat al grup A o B de la segona fase
 Caja de Ronda y Maristas es van unir el 1992 com a Baloncesto Màlaga

Vegeu també 
 Asociación de Clubs de Baloncesto
 Lliga espanyola de bàsquet
 Copa espanyola de bàsquet masculina
 Supercopa espanyola de bàsquet
 Eurolliga
 Copa d'Europa de bàsquet
 Copa ULEB

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial de l'ACB